Ыгдыр:

 Ыгдыр — город и район в Восточной Турции.
 Ыгдыр — ил на востоке Турции.